De Topic International Darts League 2007 was de 5e editie van het internationale dartstoernooi International Darts League en werd gehouden van 4 mei 2007 tot en met 13 mei 2007 in het Triavium in Nijmegen. Sinds 2007 werkt de organisatie van de IDL (en de World Darts Trophy) als onafhankelijke organisatie, waardoor de beste darters ter wereld, van zowel de BDO als de PDC, aan het toernooi konden deelnemen. Hierdoor zijn er vanaf dit jaar niet 32, maar 56 deelnemers, 28 van elke bond. Het toernooi startte een dag eerder met een voorronde. Hierin werden de 32 spelers die niet bij de top 12 van hun bond zaten ingedeeld in 8 poules. De winnaars van de poules plaatsten zich voor het hoofdtoernooi.

Prijzengeld
Het totale prijzengeld bedroeg €135.000 (plus €26.000) en was als volgt verdeeld:

Degene met de hoogste check-out (uitgooi) kreeg €1.000:
 170 - Phil Taylor €500
 170 - Adrian Lewis €500

9-darter
Op 8 mei 2007 gooide Phil Taylor in zijn wedstrijd in de 2e ronde tegen Raymond van Barneveld een 9-darter. Na twee 180ers gooide hij 141 uit met achtereenvolgens triple 20, triple 19 en dubbel 12. Met deze prestatie won Taylor een Opel Tigra TwinTop, die hij direct weggaf aan een goede vriendin. Het was niet de eerste keer dat hij een 9-darter op een televisietoernooi gooide; hij deed dit al 3 keer eerder. Phil Taylor won de wedstrijd uiteindelijk met 7-4.

Een dag later deed Tony O'Shea hetzelfde. Op exact dezelfde wijze gooide hij ook een perfecte leg. Nog nooit eerder is het voorgekomen dat er meerdere 9-darters op één toernooi gegooid werden. Tony O'Shea, die deze dag zijn 46e verjaardag vierde, was erg blij, ondanks dat hij geen auto voor zijn prestatie kreeg. Deze was al door Taylor meegenomen. O'Shea won zijn wedstrijd tegen Adrian Lewis met 7-4. Na 2 dagen werd bekendgemaakt dat O'Shea alsnog de auto kreeg.

Uitslagen

Voorronde (best of 9 legs)

1e ronde (best of 11 legs)

2e ronde (best of 13 legs)

Knock-outfase

Jeugd

Darts in 2007
International Darts League